Darou peut désigner :
 Marcel Darou (1896-1986), homme politique français ;
 Tiburce Darou (1942-2015), préparateur physique français.

Autres 
 Darou, la commune du Burkina Faso ;
 Darou Mousty, ville du Sénégal située dans la région de Louga ;
 Darou Minam 2, ville du Sénégal située dans la région de Kaffrine ;
 parfois appelé de cette manière dans les Vosges, il désigne l'animal imaginaire du dahu.

Homonymie de patronyme